Hellig Kors Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Hellig Kors Kirke – en kirke i Blågårdens Sogn i Københavns Kommune
 Hellig Kors Kirke (Jyllinge) – en kirke i Jyllinge Sogn i Roskilde Kommune
 Hellig Kors Kirke (Nykøbing Falster) – Den romerskkatolske kirke i Guldborgsund Kommune
 Hellig Kors Kirke (Tønder) – Den romerskkatolske kirke i Tønder Kommune